Мехиа Годой () — испанская фамилия. Известные носители:

 Мехиа Годой, Карлос (род. 1943) — никарагуанский музыкант, композитор и певец.
 Мехиа Годой, Луис Энрике (род. 1945) — никарагуанский музыкант, композитор и певец.

См. также 
 Мехиа
 Годой